Куриловка () — село в Коропском районе Черниговской области Украины. Население — 116 человек.  Расположено на реке Студенка.

Код КОАТУУ: 7422284502. Почтовый индекс: 16210. Телефонный код: +380 4656.

Власть 
Орган местного самоуправления — Мезинский сельский совет. Почтовый адрес: 16210, Черниговская обл., Коропский р-н, с. Мезин, ул. Кибальчича, 17.

Примечания 

Населённые пункты Коропского района